Sokoto (rzeka)
 Sokoto (miasto)
 Sokoto (stan)
 Kalifat Sokoto